Со́мова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Сомова, Алина Алексеевна (род. 1985) — прима-балерина Мариинского театра.
 Сомова, Наталия Вячеславовна (род. 1938) — советский и российский художник.
 Сомова, Наталья Михайловна (род. 1983) — российская балерина.
 Сомова, Светлана Александровна (1911—1989) — русская поэтесса, переводчик каракалпакского, киргизского и узбекского эпоса. 
 Сомова-Михайлова, Анна Андреевна (1873—1945) — русская художница.

Топоним 
 Сомова — деревня, Болховский район, Орловская область, Россия См. также